

Patronyme 
 Alphonse Wauters (1817-1898), historien et archiviste belge ;
 Alphonse-Jules Wauters (1845-1916), professeur en histoire de l’art belge ;
 Ann Wauters (née en 1980), joueuse de basket-ball belge ;
 Antoine Wauters (né en 1981), écrivain et poète belge ;
 Arthur Wauters (1890-1960), homme politique belge ;
 Constant Wauters (1826-1853), peintre belge ;
 Émile Wauters (1846-1933), artiste peintre belge ;
 Georges Wauters (1904- ), résistant français ;
Jacques Wauters, journaliste belge ;
 Jean Wauters (1923-2014), homme d'affaires et président de club de football belge ;
 Jean Wauters (1906-1989), cycliste belge ;
 Joseph Wauters (1875-1929), homme politique belge ;
 Joseph Wauters (1906-1975), coureur cycliste belge ;
 Koen Wauters (né en 1967), chanteur belge d'expression flamande, membre notamment du groupe Clouseau ;
 Marc Wauters (né en 1969), coureur cycliste belge ;
 Willem Wauters (né en 1989), coureur cycliste belge.

Toponyme 
 Rue Joseph Wauters, rue de la commune de Schaerbeek (Bruxelles-Capitale) 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand